Конарево — название населённых пунктов:

Россия 
 Конарево — хутор в Курском районе Курской области.
 Конарево — деревня в Солнцевском районе Курской области.